Do soutěže mužské dvouhry pařížského grandslamu French Open 2015 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z kvalifikace postoupilo devatenáct hráčů, z toho šestnáct po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a tři jako tzv. šťastní poražení. Pětinásobným obhájcem titulu byl šestý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který Roland Garros vyhrál celkem devětkrát. Ve čtvrtfinále však nestačil na srbského tenistu, světového hráče číslo jedna Novaka Djokoviće, kterému podlehl za necelé dvě a půl hodiny ve třech setech. Srb tak Nadala vůbec poprvé porazil na kurtech Rolanda Garrose a vylepšil si s ním vzájemnou bilanci na 21 výher a 23 porážek. Pro Nadala – který v den zápasu slavil 29. narozeniny – to tak byla teprve druhá porážka na pařížském grandslamu, když jej předtím dokázal porazit jen Švéd Robin Söderling v osmifinále v roce 2009.

Premiérové vítězství na Roland Garros dobyl osmý nasazený Švýcar Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal Novaka Djokoviće po čtyřsetovém průběhu 4–6, 6–4, 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajovou výhru, která představovala desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po Australian Open 2014 se jednalo o druhý grandslamový triumf Švýcara. V pondělní aktualizaci žebříčku ATp z 8. června 2015 se vrátil na 4. příčku, jež mu patřila na začátku sezóny. Djoković tak potřetí odešel z pařížského finálového duelu poražen a nezkompletoval kariérní Grand Slam, když mu stále chyběla trofej z French Open.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 1 800 000 eur, finalista pak poloviční prémii.

Wawrinka zopakoval výkon z Australian Open 2014, když se stal prvním mužem od Bruguerova titulu na French Open 1993, kterému se podařilo na jediném Grand Slamu porazit dva nejvýše nasazené hráče. Bruguera tehdy vyřadil turnajovou jedničku Peta Samprase i dvojku Jima Couriera. Současně byl prvním mužským šampionem Roland Garros od roku 2002 a Alberta Costy, který v předcházejícím ročníku vypadl již v úvodním kole, a také prvním hráčem od Wilanderova titulu 1982, jenž předtím vyhrál i juniorku French Open.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Novak Djoković (finále)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Andy Murray (semifinále)
  Tomáš Berdych (4. kolo)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Stan Wawrinka (vítěz)
  Marin Čilić (4. kolo)
  Grigor Dimitrov (1. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Gilles Simon (4. kolo)
  Gaël Monfils (4. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  David Goffin (3. kolo)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Roberto Bautista Agut (2. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Pablo Cuevas (3. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Leonardo Mayer (3. kolo)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Ivo Karlović (1. kolo)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Bernard Tomic (2. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Nick Kyrgios (3. kolo)
  Adrian Mannarino (1. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
}}

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Djokovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Nieminen
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= G Müller
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P Lorenzi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=61
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= N Basilašvili
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=64
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015